Гаплогруппа K1e — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 K1e1 C151T , T6413C , C16189A , G16274A
 K1e2 C10757T

Палеогенетика

Мезолит 
 Syltholm — Дания — 5858–5661 calBP — Ж — K1e.

Неолит 
Баальбергская культура
 I0822 / S0822 — HQU3 — Halle-Queis, Германия — 3630–3581 calBCE — K1e.

Воронковидных кубков культура
 Gok5 —  Gökhem5 — Frälsegården, Швеция — 5050–4750 BP , 3280–2890 calBCE — Ж — K1e.

Примечания

Публикации 
2014
 
2015
 
2019

Ссылки 
 YFull MTree

См. также 

Гаплогруппа K1 (мтДНК)